

Geografia
 Costa Rica
 Jiménez – distretto della Costa Rica nel cantone di Pococí
 Cantone di Jiménez – cantone della Costa Rica
 Río Jiménez – distretto della Costa Rica nel cantone di Guácimo
 Filippine
 Jimenez – municipalità delle Filippine nella Provincia di Misamis Occidental
 Messico
 Jimenez – comune del Messico nello stato del Chihuahua
 Jimenez – comune del Messico nello stato del Coahuila
 Jimenez – municipalità del Messico nello stato del Michoacán
 Jimenez – municipalità del Messico nello stato del Tamaulipas
 Venezuela
 Jiménez – municipalità del Venezuela nello stato di Lara

Persone
 Alberto Jiménez – calciatore spagnolo
 Álvaro Jiménez – calciatore spagnolo
 Anacleto Jiménez – ex mezzofondista spagnolo
 Andrés Jiménez – cestista spagnolo
 Antonio Jiménez Quiles – ciclista spagnolo
 Antonio Jimenèz Sistachs – ex calciatore spagnolo
 Antonio David Jiménez – ex siepista e mezzofondista spagnolo
 Ashley Jiménez – pallavolista portoricana
 Carlos Jiménez – ex cestista e allenatore di pallacanestro spagnolo
 César Jiménez Jiménez – ex calciatore spagnolo
 Daniel Jiménez – calciatore beliziano
 Diego Jiménez – ex calciatore messicano
 Diego Jiménez de Enciso – poeta e drammaturgo spagnolo
 Edgar Jiménez – calciatore venezuelano
 Eladio Jiménez – ciclista spagnolo
 Flaco Jiménez – fisarmonicista statunitense
 Francisco Jiménez – nobile coloniale nahuatl
 Francisco Jiménez de Cisneros – cardinale e statista spagnolo
 Francisco Jiménez Tejada, detto Xisco – calciatore spagnolo
 García II Jiménez – co-regnante di Pamplona
 Gilberto Jiménez – ex calciatore messicano
 Gonzalo Jiménez de Quesada – esploratore e conquistador spagnolo
 Gustavo Jiménez – politico peruviano
 Héctor Jiménez – calciatore statunitense
 Israel Jiménez – calciatore messicano
 Jaime Jiménez – ex calciatore spagnolo
 Jairo Jiménez – calciatore panamense
Javier Jiménez – nuotatore messicano
Javier Jiménez – pallavolista cubano
Javier Jiménez – politico portoricano
Javier Jiménez Camarero – calciatore spagnolo
Javier Jiménez del Pozo – calciatore spagnolo
 Jeronimo Jiménez de Urrea – scrittore spagnolo
 Jesika Jiménez – schermitrice panamense
 Jesús Jiménez – pugile messicano
 José Jiménez Aranda – pittore spagnolo
 José Alfredo Jiménez – compositore e cantautore messicano
 José Luis Jiménez – calciatore cileno
 José Luis Jiménez – ex calciatore venezuelano
 José María Jiménez – ciclista spagnolo
 Juan Jiménez de Montalvo – magistrato spagnolo in Perù
 Juan Ramón Jiménez – poeta spagnolo
 Juanmi Jiménez – calciatore spagnolo
 Julio Jiménez – ex ciclista su strada e pistard spagnolo
 Julio Jiménez – ciclista spagnolo
 Julio César Jiménez – ex calciatore uruguaiano
 Leonora Jiménez – modella costaricana
 Leopoldo Jiménez – calciatore venezuelano
 Lucía Jiménez – attrice spagnola
 Luis Antonio Jiménez Garcés (n. 1984) – calciatore cileno
 Luis Jiménez Guevara (n. 1962) – cestista venezuelano
Manolo Jiménez Soria – calciatore andorrano
Manuel Jiménez Jiménez – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Manuel Jiménez Abalo – ex calciatore spagnolo
 Manuel Jiménez Jiménez – calciatore e allenatore di calcio spagnolo
 Manuel Jiménez Rodríguez – ex calciatore spagnolo
 Miguel Jiménez – calciatore cileno
 Miguel Ángel Jiménez – golfista spagnolo
 Monster Jimenez – regista e sceneggiatrice filippina
 Natalia Jiménez - cautautrice spagnola
 Óscar Jiménez – calciatore salvadoregno
 Paloma Jiménez – modella e attrice messicana
 Raúl Jiménez – calciatore messicano
 Ricardo Jiménez Martín – ex giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Ricardo Jiménez Oreamuno – presidente costaricano
 Roberto Carlos Jiménez Jiménez – calciatore peruviano, nato nel 1983
 Roberto Jiménez Gago – calciatore spagnolo, nato nel 1986
 Rodrigo Jiménez de Rada – vescovo spagnolo
 Soraya Jiménez – sollevatrice messicana
 Timoleón Jiménez – rivoluzionario colombiano
 Vicente Jiménez Zamora – arcivescovo spagnolo

Altro 
 Jiménez – dinastia che regnò sulla Navarra

Pagine correlate 
Javier Jiménez
Luis Jiménez
Manolo Jiménez
Roberto Jiménez